Симеоне () — итальянская и испанская фамилия. Известные носители:
 Симеоне, Джанлука (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Симеоне, Джованни (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Симеоне, Джулиано (род. 2002) — аргентинский футболист.
 Симеоне, Диего (род. 1970) — аргентинский футболист и тренер.
 Симеоне, Кармело (1933—2014) — аргентинский футболист.
 Симеоне, Лоуренс (1953—2002) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.